Fricker ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Nachname Fricker deutet auf eine Herkunft der Familie aus dem Ort Frick im Schweizer Kanton Aargau hin.

Namensträger 
 Brenda Fricker (* 1945), irische Schauspielerin
 Carl Fricker (1830–1907), deutscher Jurist und Staatswissenschaftler
 Christophe Fricker (* 1978), deutscher Literaturwissenschaftler
 François Fricker (1939–2022), Schweizer Mathematiker
 Gert Fricker (* 1956), deutscher Biochemiker
 Hans Fricker (1879–1956), Schweizer Politiker
 H. R. Fricker (Hans Ruedi Fricker; * 1947), Schweizer Konzeptkünstler
 Herbert Austin Fricker (1868–1943), kanadischer Chorleiter, Organist, Musikpädagoge und Komponist
 Johann Ludwig Fricker (1729–1766), württembergischer Pfarrer und Vertreter des Pietismus
 Jonas Fricker (* 1977), Schweizer Politiker (Grüne)
 Karl Fricker (Polarhistoriker) (1865–unbekannt), deutscher Polarhistoriker
 Karl Fricker (1870–1933), Schweizer Turnlehrer und Turnpionier
 Miranda Fricker (* 1966), britische Philosophin
 Peter Racine Fricker (1920–1990), britisch-US-amerikanischer Komponist
 Siegfried Fricker (1907–1976), deutscher Bildhauer
 Thomas Fricker (* 1960), deutscher Journalist, Chefredakteur der Badischen Zeitung
 Thüring Fricker (um 1429–1519), Schweizer Politiker
 Traugott Fricker (1902–1981), Schweizer Lehrer, Heimatforscher und Bühnenautor
 Ursula Fricker (* 1965), Schweizer Schriftstellerin
 Werner Fricker (1936–2001), US-amerikanischer Fußballspieler und -funktionär

Siehe auch 
 Fricker-Piedmont-Gletscher, 
 Fricker-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Frick (Familienname)
 Fricke
 Frigger

Einzelnachweise 

Familienname